RMS Titanic este un pachebot scufundat în 1912.

Titanic se mai poate referi la:

Film și televiziune 
Titanic (film din 1915), un film mut italian necorelat cu dezastrul Titanicului
Titanic (film din 1943), un film german de Werner Klingler
Titanic (film din 1953), un film de Jean Negulesco
Titanic (film din 1996), un miniserial televizat americano-canadian
 Titanic, film din 1997 de James Cameron cu Leonardo DiCaprio și Kate Winslet
Titanic: The Legend Goes On, un film animat italian din 2001
Titanic II (film), un film din 2010
Titanic (2012 TV miniseries), un serial TV britanico-canadiano-ungar
Titanic: Blood and Steel, a 12-part TV series
Titanic vals (film)

Piese 
Titanic (play), o piesă din 1974 de Christopher Durang
Titanic (musical), un musical Broadway 1997

Jocuri
Titanic: Adventure Out of Time, un joc din 1996
Starship Titanic, un joc din 1998
Hidden Expedition: Titanic, un joc din 2010

Muzică
Titanic (band), o formație rock norvegiană
Titanic (musical), un musical Broadway 1997
Titanic Records, o casă de discuri americană

Albume
Titanic (album), un album din 2007 de Mark Seymour
Titanic: Music from the Motion Picture, un album-coloană sonpră a filmului din 1997
Titanic, un album din 1982 de Francesco De Gregori

Cântece
"The Titanic" (song), un cântec folk american
"Titanic", un cântec de Falco from Nachtflug
"Titanic", un cântec de Frederik

Persoane 
Titanic, porecla lui Salman Raduyev, rebel cecen
Titanic Thompson (1892–1974), golfist american
Jinx Titanic (n. 1968), Cântăreț american
Morris Titanic (n. 1953), hocheist american

Locuri 
Titanic, Oklahoma, SUA
Titanic, Saskatchewan, Canada
Titanic Quarter, Belfast, Irlanda de Nord

Publicații
Titanic (revistă), revistă germană

Nave 
 MY Titanic, numit după RMS Titanic
 Replica Titanic, conceptul creării unei replici moderne pentru RMS Titanic
 Titanic II, un proiect din 2012 de a construi replică pentru RMS Titanic

Alte utilizări 
RMS Titanic Inc., companie
Acid titanic, substabță chimică
Titanic Brewery, producător de bere britanic
Oțel titanic

Vezi și
Titan (dezambiguizare)
Titanium (dezambiguizare)